Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der deutschen Fußball-Bundesliga 2014/15.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel der Saison am 22. August 2014 bis zum Saisonfinale am 23. Mai 2015 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen.

Kursiv geschriebene Spieler verließen den Verein während der Saison; die kursiv hochgestellte Zahl gibt den Spieltag an, an dem der jeweilige Spieler zuletzt dem jeweiligen Profikader angehörte. Zum Beispiel 17 für einen Spieler, der den Verein nach der Hinrunde verließ.

Bei nicht kursiv geschriebenen Spielern gibt die hochgestellte Zahl den Spieltag an, ab dem der Spieler dem jeweiligen Profikader angehörte. Zum Beispiel 18 für einen in der Winterpause verpflichteten Spieler (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen).

Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Erklärung der Daten 
 Logo: Logo zum Zeitpunkt der Spielzeit,
 Trikots: Trikots, mit denen die Mannschaft in der Spielzeit auflief. Die Einteilung Heim, Auswärts und Ausweich richtet sich danach, wie die Trikots vom jeweiligen Verein vertrieben wurden,
 Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter des Trainers in Jahren zum offiziellen Saisonbeginn am 1. Juli 2014 sowie die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen bzw. in Deutschland geboren wurden,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Alter: Alter des Spielers in Jahren zu Saisonbeginn am 1. Juli 2014. Die Altersgrenze lag grundsätzlich bei 17 Jahren. Ein 16-Jähriger war nur spielberechtigt, wenn er formal dem jüngeren A-Junioren-Jahrgang (1997) angehörte,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation,
 Vorlagen: Torvorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation

Kader

FC Bayern München 

Cheftrainer:  ()

VfL Wolfsburg 

Cheftrainer: Dieter Hecking ()

Borussia Mönchengladbach 

Cheftrainer:  ()

Bayer 04 Leverkusen 

Cheftrainer: Roger Schmidt ()

FC Augsburg 

Cheftrainer: Markus Weinzierl ()

FC Schalke 04 

Cheftrainer: Jens Keller (; bis zum 7. Spieltag),  (; ab dem 8. Spieltag)

Borussia Dortmund 

Cheftrainer: Jürgen Klopp ()

TSG 1899 Hoffenheim 

Cheftrainer: Markus Gisdol ()

Eintracht Frankfurt 

Cheftrainer: Thomas Schaaf ()

Werder Bremen 

Cheftrainer: Robin Dutt (; bis zum 9. Spieltag),  (; ab dem 10. Spieltag)

1. FSV Mainz 05 

Cheftrainer:  (; bis zum 21. Spieltag),  (; ab dem 22. Spieltag)

1. FC Köln 

Cheftrainer:  ()

Hannover 96 

Cheftrainer:  (; bis zum 29. Spieltag), Michael Frontzeck (; ab dem 30. Spieltag)

VfB Stuttgart 

Cheftrainer: Armin Veh (; bis zum 12. Spieltag),  (; ab dem 13. Spieltag)

Hertha BSC 

Cheftrainer:  (; bis zum 19. Spieltag),  (; ab dem 20. Spieltag)

Hamburger SV 

Cheftrainer: Mirko Slomka (; bis zum 3. Spieltag), Josef Zinnbauer (; 4. bis 26. Spieltag), Peter Knäbel (; 27. und 28. Spieltag), Bruno Labbadia (; ab dem 29. Spieltag)

SC Freiburg 

Cheftrainer: Christian Streich ()

SC Paderborn 07 

Cheftrainer: André Breitenreiter ()

Einzelnachweise 

2014 15
Bundesliga 2014 15
Bundesliga 2014 15
Kaderliste